Hemiramphidae är en familj av fiskar. Hemiramphidae ingår i ordningen näbbgäddartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hemiramphidae 117 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Hemiramphidae